Santa Matilde steht für:

 Santa Matilde (Querétaro), Ort in Querétaro, Mexiko
 Santa Matilde (San Luis Potosí), Ort in San Luis Potosí, Mexiko
 Santa Matilde (Automobil), Pkw-Modell
 Industrial Santa Matilde, brasilianischer Automobilhersteller